

W Polsce 
 Wg TERYT są 2 miejscowości, w tym 1 podstawowa
 Płaczków – część wsi Sobień w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Białaczów
 Płaczków – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Bliżyn
 Płaczków – gromada